El término desequilibrio puede referirse a:

 El desajuste en ciertos parámetros que mantienen el equilibrio en un sistema;
 En psicopatología, un  trastorno mental, o bien trastorno psicológico, expresado como un desajuste en las facultades psíquicas de un individuo.

Referencias